Ла-Мударра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 18,82 км². Население — 180 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида